Les relacions perilloses (títol original: Les Liaisons dangereuses), novel·la de 1782 escrita per Pierre Choderlos de Laclos.
 Les amistats perilloses (obra de teatre) (títol original: Les Liaisons dangereuses), peça teatral de 1985 escrita per Christopher Hampton.
 Les relacions perilloses (pel·lícula) (títol original: Les Liaisons dangereuses), pel·lícula francesa de 1959 dirigida per Roger Vadim.
 Les amistats perilloses (pel·lícula) (títol original: Dangerous Liaisons), pel·lícula britànicoestatunidenca de 1988 dirigida per Stephen Frears.
 The Dangerous Liaisons, òpera de 1994 composta per Conrad Susa amb llibret de Philip Littell.
 Les Liaisons dangereuses (sèrie de televisió), sèrie francesa de 2003 dirigida per Josée Dayan.